K94 ou K.94 est un sigle qui peut faire référence à :
 , un navire d'attaque rapide de la Marine indienne ;
 K.94 (Menuet en ré majeur pour clavecin), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 94, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres